Борнов идентитет (роман), роман
 Борнов идентитет (филм из 1988), ТВ филм из 1988.
 Борнов идентитет (филм из 2002), филм из 2002.

Види још 
 Идентитет (вишезначна одредница)